Madame Bovary (1857), roman français de Gustave Flaubert ;
 Madame Bovary (1933), film français de Jean Renoir ;
 Madame Bovary (1936), drame de Gaston Baty ;
 Madame Bovary (1937), film allemand de Gerhard Lamprecht ;
 Madame Bovary (1949), film américain de Vincente Minnelli ;
 Madame Bovary (1951), drame lyrique d’Emmanuel Bondeville ;
 Madame Bovary (1967), opéra d’Heinrich Sutermeister ;
 Madame Bovary (1974), téléfilm français de Pierre Cardinal ;
 Madame Bovary (1991), film français de Claude Chabrol ;
 Madame Bovary (2014), film américano-belgo-allemand de Sophie Barthes ;
 Emma Bovary (2021), téléfilm français de Didier Bivel.